Municipio de Harrisburg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harrisburg (condado de Saline, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Harrisburg (condado de Van Buren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.